Rio Pangal kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Pangal (vattendrag i Región de O'Higgins), 
 Rio Pangal (vattendrag i Chile), Región de Aisén, 

Robotskapade Chileförgreningar